Landwasser (rivier), een rivier in Zwitserland.
Landwasser-dal, een dal in Zwitserland.
Landwasserviaduct, een beroemd viaduct over de Landwasserrivier.
Landwasser (Freiburg), een stadsdeel van de Duitse stad Freiburg im Breisgau.